Isatou Ceesay (1972-), militante et entrepreneuse gambienne ;
 Kebba Ceesay (1987-), footballeur gambien ;
 Momodou Ceesay (1988-), footballeur gambien.